Afrodite
 Aphrodite (álbum)
 1388 Aphrodite
 Conus aphrodite

Desambiguação